Rjentschinii Tschoinom (; * 1936 in Darkhan Sum; † 1978) war ein mongolischer Schriftsteller.

Er studierte an der Nationaluniversität der Mongolei und hatte Probleme mit dem kommunistischen Regime.

Werke 
"Gal morin tsag, Гал морин цаг" 
"Zaluu nas, Залуу нас"
"Sümtei budaryn chuluu, Сүмтэй бударын чулуу"
"Tal, Тал"
"Ulaan devter, Улаан дэвтэр"
"Ohindoo bichsen zahidal, Охиндоо бичсэн захидал"
"Khün, Хүн"

Weblinks 
 www.ELibrary.mn

Autor
Literatur (Mongolei)
Träger des Staatspreises der Mongolei
Mongole
Geboren 1936
Gestorben 1978
Mann